Zeuxis () ist der Name von:

 Zeuxis von Herakleia, griechischer Maler und Koroplast im 5. und 4. Jh. v. Chr.
 Zeuxis (Bildhauer), griechischer Bildhauer im 2. Jh. v. Chr.
 Zeuxis (Goldschmied), griechischer Goldschmied im 1. Jh.
 Zeuxis (Seleukidenreich), seleukidischer Politiker im 3. und 2. Jh. v. Chr.